Bagre – miasto i gmina w Brazylii
 Bagre Cloquet, 1816 – rodzaj ryb z rodziny ariusowatych